Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Moorilla Hobart International 2013 nastoupilo patnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunský pár Irina-Camelia Beguová a Monica Niculescuová, který nestartoval společně. Beguová vytvořila dvojici s krajankou Simonou Halepovou. Rumunky v úvodním kole vyřadil maďarsko-lucemburský pár Tímea Babosová a Mandy Minellaová. Niculescuová do turnaje nezasáhla.

Titul si připsala španělská nenasazená dvojice Garbiñe Muguruzaová a María Teresa Torrová Florová, když ve finále porazila Babosovou s Minellaovou ve dvou sadách 6–3 a 7–6(7–5).

Nasazení párů 
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Jarmila Gajdošová /  Klára Zakopalová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Nina Bratčikovová /  Janette Husárová (čtvrtfinále)
  Līga Dekmeijereová /  Megan Moultonová-Levyová (1. kolo)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Jones  R Marino
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=[5]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=  L Domínguez Lino
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= L Dekmeijere  M Moulton-Levy
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= I-C Begu  S Halep
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=67
| RD1-score07-3=[8]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= T Babos  M Minella
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=79
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= A Barty  B Bobusic
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Bengson  J Moore
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= A Hibberd  J Smith
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= N Bratchikova  J Husárová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G Muguruza  MT Torró Flor
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= V Dobson  K Wlodarczak
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Cornet  A Klepač
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Gajdošová  K Zakopalová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=  J Švedova
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk čtyřhry

Hobart International
Tenis v Austrálii v roce 2013